Мелида () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-де-Наварра. Занимает площадь 26,2 км². Население — 766 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 61 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Mélida
 Mélida
 Mélida

Муниципалитеты Наварры